Сохраняемость — свойство объекта непрерывно сохранять требуемые эксплуатационные показатели в течение (и после) срока хранения и транспортирования. Применительно к компьютерной программе также свойство объекта сохранять состояние между запусками программы или для использования в другой программе.

Показатели сохраняемости 

К показателям сохраняемости отнесены следующие показатели надёжности
 Вероятность безотказного хранения
 Вероятность отказа при хранении
 Интенсивность отказа при хранении

 Средний срок сохраняемости — математическое ожидание сохраняемости;
 Гамма-процентный срок сохраняемости — срок сохраняемости достигаемый объектом с заданной вероятностью γ, выраженной в %.

См. также 

 Безотказность
 Ремонтопригодность
 Долговечность
 Живучесть
 Тест на истирание
 Надежность

Теория надёжности